Miño (Minho in portoghese) – fiume della penisola iberica
Miño  – comune della Galizia (Spagna)
Miño de Medinaceli  – comune di Castiglia e León (Spagna)
Miño de San Esteban  – comune di Castiglia e León (Spagna)

de:Mino
hr:Minho
nl:Miño
pt:Minho